Soleil steht für:
 französisch für Sonne
 Soleil, Computerspiel
 Soleil (Verlag), französischer Comicverlag
 Soleil Film, österreichische Filmproduktionsgesellschaft

SOLEIL steht für:
 Synchrotron SOLEIL, Teilchenbeschleuniger nahe Paris

Siehe auch:
 Cirque du Soleil
 Le Soleil

Abkürzung